Э́нтони (То́ни) Йебо́а (; ) — ганский футболист, один из лучших футболистов в истории Ганы. Играл на позиции нападающего. На протяжении большей части карьеры выступал в Европе за клубы «Саарбрюккен», «Айнтрахт» из города Франкфурт-на-Майне, «Лидс Юнайтед» и «Гамбург».

Клубная карьера 
Один из лучших футболистов в истории Ганы. Йебоа в 22 года перебрался в Германию, где вскоре стал главной ударной силой франкфуртского «Айнтрахта». Два года подряд он становился лучшим бомбардиром Бундеслиги. Три сезона провёл в «Лидсе». В котором в итоге побил рекорд по силе удара на то время. Завершал карьеру в «Аль-Гарафе».

Тренерская карьера 
3 ноября 2008 года он был назначен новым председателем ганского клуба «Бечем Челси».

Бизнес 
Владелец двух отелей в Гане. Один из них находится в Аккре, другой в Кумаси. Оба отеля называются «Yegoala Hotel».

Достижения 
 Лучший бомбардир Ганской Премьер-лиги: 2 раза:
 1986
 1987
 Лучший бомбардир Немецкой Бундеслиги: 2 раза:
 1993 (20 голов, вместе с Ульфом Кирстеном)
 1994 (18 голов, вместе со Штефаном Кунцом)

Личная жизнь 
Тони Йебоа — дядя ганского футболиста, игрока бельгийского клуба «Генк» Самуэля Йебоа и кузен экс-игрока «Майнца» Майка Осея.

Имеет двух сыновей-футболистов, Кельвина и Джона Йебоа.

Примечания

Ссылки 
 Ghana-pedia webpage — Энтони (Тони) Йебоа

Футболисты Ганы
Игроки сборной Ганы по футболу
Игроки ФК «Асанте Котоко»
Игроки ФК «Корнерстоунс»
Игроки ФК «Окваву Юнайтед»
Игроки ФК «Саарбрюккен»
Игроки ФК «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»
Игроки ФК «Гамбург»
Игроки ФК «Аль-Гарафа»